Sanggye Pel (tib. sangs rgyas dpal) bezeichnet folgende Personen:

 Sanggye Pel (1267–1314), Kaiserlicher Lehrer mehrerer Mongolen-Kaiser, siehe Sangye Pel (Kaiserlicher Lehrer)
 Yagthrug Sanggye Pel (g.yag phrug sangs rgyas dpal)